Phebe bezeichnet
 eine Figur aus Shakespeares Theaterstück Wie es euch gefällt
 eine Software zum Kommunizieren mit einem Mobiltelefon (siehe Phebe (Software))

Siehe auch: Phoebe